szopka – szopka bożonarodzeniowa
 Szopka – polana w Pieninach